Степаши — название нескольких населённых пунктов:
 Степаши — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Степаши — деревня в Торопецком районе Тверской области.